Het Formule 2-seizoen 2018 was het tweede seizoen van de hernieuwde Formule 2. Regerend kampioen Charles Leclerc was overgestapt naar de Formule 1.

Dit seizoen wordt er een nieuw chassis geïntroduceerd, genaamd de Dallara F2 2018. Deze auto maakt gebruik van een Mechachrome 3.4 liter V6-motor.

George Russell werd kampioen door middel van het behalen van een overwinning in de voorlaatste race op het Yas Marina Circuit, waardoor hij voldoende voorsprong verkreeg om zijn laatste rivaal Alexander Albon voor te blijven in het kampioenschap.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de rijders 
 Van team veranderd
 Alexander Albon: ART Grand Prix → DAMS
 Ralph Boschung: Campos Racing → MP Motorsport
 Sérgio Sette Câmara: MP Motorsport → Carlin
 Louis Delétraz: Racing Engineering/Rapax → Charouz Racing System
 Antonio Fuoco: Prema Racing → Charouz Racing System
 Sean Gelael: Pertamina Arden → Pertamina Prema Theodore Racing
 Luca Ghiotto: Russian Time → Campos Vexatec Racing
 Roberto Merhi: Campos Racing/Rapax → MP Motorsport
 Lando Norris: Campos Racing → Carlin
 Nyck de Vries: Rapax/Racing Engineering → Pertamina Prema Theodore Racing

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Jack Aitken: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Nirei Fukuzumi: GP3 Series (ART Grand Prix) → BWT Arden
 Maximilian Günther: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → BWT Arden
 Arjun Maini: GP3 Series (Jenzer Motorsport) → Trident
 Tadasuke Makino: Europees Formule 3-kampioenschap (HitechGP) → Russian Time
 Roy Nissany: World Series Formule V8 3.5 (RP Motorsport) → Campos Vexatec Racing
 George Russell: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix

 Uit de F2
 Jordan King: MP Motorsport → IndyCar Series (Dale Coyne Racing)
 Charles Leclerc: Prema Racing → Formule 1 (Sauber)
 Nobuharu Matsushita: ART Grand Prix → Super Formula (Docomo Team Dandelion Racing)
 Oliver Rowland: DAMS → FIA World Endurance Championship (Manor LMP1)
 Sergej Sirotkin: ART Grand Prix → Formule 1 (Williams)

 Tijdens het seizoen
 Hungaroring: De geschorste Santino Ferrucci werd vervangen door Alessio Lorandi bij het team Trident.
 Spa-Francorchamps: Roberto Merhi werd vervangen door Dorian Boccolacci bij het team MP Motorsport.
 Sochi Autodrom: Ralph Boschung werd vervangen door Niko Kari bij het team MP Motorsport. Roy Nissany werd vervangen door Roberto Merhi bij het team Campos Vexatec Racing.
 Yas Marina Circuit: Maximilian Günther werd vervangen door Daniel Ticktum bij het team BWT Arden, aangezien eerstgenoemde zich wilde concentreren op zijn toekomstige werkzaamheden als Formule E-coureur.

Veranderingen bij de teams 
 Rapax, dat acht jaar heeft deelgenomen aan het kampioenschap, stapt in 2018 uit het kampioenschap. Ook Russian Time stond oorspronkelijk niet op de inschrijvingslijst, maar keerde later toch weer terug.
 Carlin keert na één seizoen afwezigheid terug in de klasse.
 Charouz Racing System debuteert in het kampioenschap. Ook Fortec Motorsports stond op de inschrijvingslijst, maar trok zich later terug uit het kampioenschap.
 Racing Engineering, dat 13 jaar heeft deelgenomen aan het kampioenschap, stond oorspronkelijk op de inschrijvingslijst, maar trok zich later terug.

Races 
 Op 6 november 2017 werd de Formule 2-kalender van 2018 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2018
Autosport in 2018